WTA-toernooi van Cluj-Napoca 1 2021 (2–8 augustus 2021)
 WTA-toernooi van Cluj-Napoca 2 2021 (25–31 oktober 2021)